Česká fotbalová reprezentace do 17 let je fotbalový reprezentační tým věkové kategorie U17 České republiky, jehož hráče nominuje Fotbalová asociace České republiky. Tento tým se od roku 2002 každoročně zúčastňuje Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 17 let. do roku 2002 se tento šampionát pořádal pro věkovou kategorii U16. V roce 2011 se tento tým zúčastnil mistrovství světa do 17 let.

Největšího úspěchu dosáhl tento tým v roce 2006, kdy skončil na 2. místě.

Bilance na Mistrovství Evropy

Bilance na Mistrovství Světa 

Česká fotbalová reprezentace